Бернардино Дзаноби да Джаноттис (Бернардо Дзаноби да Джанотти; , , ; упоминается также как Bernardinus, Romanus, Florentinus; род. до 1500, Флоренция или Рим — 1541, Вильно) — итальянский архитектор, скульптор зрелого Ренессанса, работавший в Литве и Польше.

Биография 

В Италии жил и работал в Риме и Флоренции. С 1517 года или приблизительно с 1520 года жил в Польше и Литве. В 1521—1536 годах жил в Кракове, при дворе польского короля, работал в мастерской архитектора Бартоломео Береччи. 1536 году обосновался и до своей кончины жил в Вильно.

Проекты 
Работал помощником архитектора и скульптора Бартоломео Береччи при сооружении капеллы Сигизмунда в Вавельском архикафедральном соборе Cвятых Станислава и Вацлава в Кракове (1529). 

В 1526—1528 годах создал надгробие Станислава Мазовецкого и Януша III Мазовецкого в коллегиальном костёле Святого Иоанна Крестителя в Варшаве (ныне Архикафедральная базилика Святого Иоанна Крестителя.  

Важнейшие проекты Дзаноби да Джаноттиса (совместно с Джованни Чини, Филиппо ди Бартоломео да Фиезоле) — реконструкция в стиле Ренессанса романского кафедрального собора Вознесения Пресвятой Девы Марии в Плоцке (1531—1541), восстановление виленского Кафедрального собора Святого Станислава и Святого епископа Владислава после пожара 1530 года, реконструкция и расширение дворца Нижнего замка в Вильно (с 1539 года).

Другие проекты и произведения: дом епископа Анджея Зебжидовского в Кракове (после 1535), ренессансные надгробные памятники Кшиштофа Шидловецкого в Коллегиальной церкви Святого Мартина в Опатуве (1533—1541, совместно с Джованни Чини), Станислава Лясоцкого и его жены в костёле в Бжезинах (около 1536). Ему атрибутируется также надгробная плита Альбрехта Гаштольда в виленском Кафедральном соборе (1539 или около 1540).

В произведениях архитектуры и скульптуры, созданных в Литве и Польше, Дзаноби да Джанотти использовал формы итальянского зрелого Ренессанса, но в упрощённом виде, приспосабливаясь к вкусам заказчиков. В мемориальной скульптуре фигуры располагались фронтально (популярный тип надгробной скульптуры в Центральной Европе первой половины XVI века) с натуралистически исполненными лицами (предполагается, что для этого использовались восковые посмертные маски).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Архитекторы Литвы
Архитекторы Италии
Скульпторы Италии